Villefranque ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Villefranque (Hautes-Pyrénées)
 Villefranque (Pyrénées-Atlantiques)